«Gabriel Abreu» - conjunto del nombre propio Gabriel y el apellido Abreu - puede referirse a:

Personajes 
 Gabriel Abreu Castaño (1834-1881), pianista y compositor español, inventor de un sistema de notación musical para ciegos.
 Gabriel Abreu (1???-1952), pianista y organista español, uno de los primeros intérpretes de Noches en los jardines de España de Manuel de Falla.